Dudley kan syft på:

 Dudley Dursley – en fiktiv figur, kusin till Harry Potter

Geografi 
 Dudley – en stad i storstadsområdet West Midlands i centrala England
 Dudley, Tyne and Wear - en by i North Tyneside i Tyne and Wear i England
 Metropolitan Borough of Dudley - ett storstadsdistrikt i West Midlands i England

Se även
 Dudley Island – flera
 Lake Dudley – flera
 Mount Dudley – flera

Personer 
 Dudley (auktor) – flera auktorer
 Dudley (efternamn) - ett engelskt efternamn samt personer med namnet